Linie A steht für folgende U-Bahn-Linien:
 Linie A (Metro Almaty)
 Linie A (Buenos Aires)
 U-Bahn-Linie A (New York City)
 U-Bahn-Linie A (Prag)
 Linie A der Métro Toulouse
 Linie A der Metropolitana di Roma

Zudem werden folgende weitere Verkehrslinien als Linie A bezeichnet:
 ehemalige Linie A der S-Bahn München, siehe Bahnstrecke Dachau–Altomünster
 RER A, eine Linie des Réseau express régional d’Île-de-France
 Linie A der Straßenbahn Angers
 Linie A der Straßenbahn Bordeaux
 Linie A der Straßenbahn Orléans